Miejscowości w Polsce i ich części

 Lubianka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Pełczyce
 Lubianka – osiedle Starachowic
 Lubianka – wieś w powiecie lwowskim do 1939 (wcześniej Lindenfeld)
 Lubianka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno
 Cieki i zbiorniki wodne
 Lubianka – dopływ Drwęcy
 Lubianka – dopływ Harbutówki
 Lubianka – dopływ Kamiennej
 Lubianka – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz, położone w pobliżu wsi Ostrowiec.
 Lubianka – struga, dopływ Lubieszki
 Lubianka – struga, dopływ Lutyni
 Lubianka – struga, górny bieg rzeki Gostomki
 zalew Lubianka – sztuczny zbiornik w Starachowicach w województwie świętokrzyskim w powiecie starachowickim.